Die BetVictor Welsh Open 2016 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2015/16 und wurden vom 15. bis zum 21. Februar 2016 in der Motorpoint Arena in Cardiff in Wales ausgetragen.

Der Engländer Ronnie O’Sullivan gewann die 25. Auflage der Welsh Open durch einen 9:5-Sieg gegen den Australier Neil Robertson.

Titelverteidiger war der vierfache Weltmeister John Higgins, der im Achtelfinale gegen Lokalmatador Michael White mit 1:4 ausschied.

Skurril war Ronnie O’Sullivans 146er Break in Runde 1 gegen Landsmann Barry Pinches. Er war bereits auf Maximum-Kurs, als er absichtlich statt auf Schwarz auf Pink stellte. Er begründete seine Entscheidung damit, dass ihm das Preisgeld von 10.000 britischen Pfund zu niedrig sei.

Im Viertelfinale gegen Neil Robertson gelang Ding Junhui das 117. offizielle Maximum Break. Es war bereits das sechste Maximum des Chinesen.

Preisgeld 
Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Preisgelder für die Runden der letzten 64 und 32 jeweils um 500 £ erhöht.

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
kl. = kampflos weiter

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff